Šentlenart je ime več naselij na avstrijskem Koroškem:

 Šentlenart, pri Beljaku, nem. Sankt Leonhard, p. št. 9523 Vajškra in 9500 Beljak, mesto Beljak
 Šentlenart, v Brodeh, tudi Šentlenart pod Ljubeljem, nem. Sankt Leonhard im Loibltal, mestna občina Borovlje
 Šentlenart, pri Golovici, nem. Sankt Leonhard an der Saualpe, tržna občina Grebinj
 Šentlenart, pri Šentjurju na Vinogradih (del vasi Grunčiče), nem. Sankt Leonhard, p. št. 9102 Srednje Trušnje, mestna občina Velikovec
 Šentlenart, v Remšniku, nem. Sankt Leonhard (del vasi Remšenik pri Železni Kapli), tržna občina Železna Kapla-Bela   
 Šentlenart v Labotski dolini, nem. Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, mestna občina Šentlenart v Labotski dolini
 Šentlenart pri Sedmih studencih, nem. Sankt Leonhard bei Sienenbrünn, tržna občina Podklošter

Naselja v Zvezni deželi Koroška